Wimbledon 2017 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane są w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania będą miały miejsce pomiędzy 26–29 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani 
  Aleksander Bublik

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2017
Wimbledon – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn